El Club Esportiu Ferrioler és un equip de futbol balear amb seu a Son Ferriol, a les Illes Balears. Fundat l'any 1965 juga a Tercera Divisió Grup XI, i juga els partits a casa a l'Estadi Municipal de Son Ferriol, amb una capacitat per a 3.000 seients.

 30 temporades a Tercera Divisió

Referències

Enllaços externs 
 Perfil de l'equip a Futbolme (en castellà)

Clubs de futbol de Palma